Charlotte’s Web steht für:
 Charlotte’s Web, eine Hanfsorte

Charlotte’s Web ist der Originaltitel folgender Werke:
 Wilbur und Charlotte, Roman von Elwyn Brooks White aus dem Jahr 1952
 Zuckermanns Farm – Wilbur im Glück, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1973
 Schweinchen Wilburs großes Abenteuer, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2003
 Schweinchen Wilbur und seine Freunde, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2006
 Schweinchen Wilbur und seine Freunde (Computerspiel), Computerspiel zum gleichnamigen Film aus dem Jahr 2006